GPLI est un sigle, qui peut faire référence à :
Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme, remplacé depuis 2000 par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme
GPLi, une version de moteur à GPL développée par Chevrolet